Vamos a bailar – brano musicale di Paola & Chiara
Vamos a bailar – programma televisivo andato in onda su RAI 1 nel 1993